Camille Bombois (1883-1970) – pittore francese
 Sophie Boissard Bombois (1970) – politica francese